Komunikacija ima več pomenov:
 komuniciranje (sporazumevanje) - sistem znakov, govora, mimike,... za sporazumevanje.
 komunikacija (vojaštvo) - vojaški izraz, ki označuje del infrastrukture.